O músculo obturador externo é um músculo da região glútea.

Músculos do quadril